Csehország
 Radčice, település a Jablonec nad Nisou-i járásban
 Mariánské Radčice, település a Mosti járásban
 Radčice, Plzeň településrésze a Plzeň városi járásban
 Radčice, Liberec településrésze a Libereci járásban
 Radčice, Malonty településrésze a Český Krumlov-i járásban
 Radčice, Skuteč településrésze a Chrudimi járásban
 Radčice, Vodňany településrésze a Strakonicei járásban